Этногенез — этническая история. Процесс сложения этнической общности (этноса).
 Этногенез армян
 Этногенез славян
 Этногенез румын
 Этногенез татар
 Этногенез башкир
 Этногенез белорусов
 Этногенез уйгуров
 «Этногенез» — российский литературный проект издательств «Популярная Литература» и «АСТ».
 Пассионарная теория этногенеза — гипотеза Льва Гумилёва, описывающая исторический процесс как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и другими этносами.

См. также 
 Этнология — наука, изучающая процессы формирования и развития этнических групп.

Этногенез